Richville (Michigan)
Richville (Minnesota)
Richville (New York)
Richville (Ohio)